Il singolare del torneo di tennis Volvo U.S. National Indoor 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Brad Gilbert che ha battuto in finale Stefan Edberg 7-5, 7-6.

Teste di serie 

 Jimmy Connors (quarti di finale)
 Stefan Edberg (finale)
 Anders Järryd (semifinali)
 Kevin Curren (quarti di finale)
 Assente
 Anders Järryd (quarti di finale)
 Johan Kriek (quarti di finale)

 Assente
 Jimmy Arias (secondo turno)
 Assente
 Jan Gunnarsson (secondo turno)
 David Pate (terzo turno)
 Greg Holmes (terzo turno)
 Matt Anger (terzo turno)
 Peter Lundgren (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Volvo U.S. National Indoor 1986